Il singolare  dello  Sarasota Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sam Querrey era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alex Kuznetsov ha battuto in finale Wayne Odesnik 6–0, 6–2.

Teste di serie

 Michael Russell (primo turno)
 Ryan Harrison (primo turno)
 Martín Alund (primo turno)
 Benjamin Becker (primo turno)

 Jesse Levine (primo turno)
 Guido Pella (quarti di finale)
 Jack Sock (primo turno)
 Wayne Odesnik (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sarasota Open 2013
ATP Challenger Tour 2013